Colorado City, Arizona — no condado de Mohave, Arizona
 Colorado City (Colorado) — em condado de Pueblo, Colorado

Colorado City, Nevada — cidade fantasma no condado de Clark, Nevada
 Colorado City (Texas) — no condado de Mitchell, Texas

Desambiguações de topônimos